Ксенофонт () — мужское имя греческого происхождения.

Персоналии 
 Ксенофонт Афинский — древнегреческий писатель, историк (не позже 444 до н. э. — не ранее 356 до н. э.).
 Ксенофонт Робейский (XIV—XV века) — православный монах, канонизированный в лике преподобного.
 Ксенофонт Эфесский — греческий писатель (II—III вв. н. э.).

 Ксенофонт (?—1262) — православный подвижник, ученик Варлаама Хутынского

 Ксенофонт (Бондаренко) (1886—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Ксенофонт (Клюкин) (1845—1914) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Оптиной пустыни.
 Ксенофонт (Троепольский) (ум. 1834) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Подольский и Брацлавский, ранее — Владимирский и Суздальский.

Топоним 
 Ксенофонт — монастырь в западной части Афонского полуострова.